Kawamura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Seiichi Kawamura, micolog
 Shunichi Kawamura
 Toshijiro Kawamura
 Yoshiaki Kawamura